Taishan (berg), een heilige berg van het Taoïsme
 Taishan (stad), een stad in Guandong
 Chang Jiang (motorfiets), een Chinees motorfietsenmerk